Crato (Portugal), een gemeente in Portugal
Crato (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará